Bystrowa ist der Familienname folgender Personen:
 Galina Petrowna Bystrowa (1934–1999), sowjetische Leichtathletin
 Natalija Bystrowa (* 1947), sowjetische Schwimmerin